Schiavo d'amore – romanzo di William Somerset Maugham
Schiavo d'amore (Of Human Bondage) – film diretto da John Cromwell (1934)
Schiavo d'amore (Of Human Bondage) – film diretto da Edmund Goulding (1946)
Schiavo d'amore (Of Human Bondage) – film diretto da Bryan Forbes e Ken Hughes (1964)
Schiavo d'amore – album di Piero Mazzocchetti
Schiavo d'amore – brano musicale di Piero Mazzocchetti del 2007, terzo classificato al 57º Festival di Sanremo